Сокращение КРС (кириллицей) может означать:
 Капитальный ремонт скважин — в нефтегазовой отрасли комплекс работ, предназначенный для увеличения (предотвращения падения) дебита скважины.
 Кассетный реактивный снаряд — см. Кассетный боеприпас и Реактивный снаряд.
 Командно-руководящий состав.
 Комбинационное рассеяние света.
 Конечно-разностная схема — конечная система алгебраических уравнений, поставленная в соответствие какой-либо дифференциальной задаче; может использоваться для численного решения соответствующего дифференциального уравнения.
 Крупный рогатый скот — сельскохозяйственные животные подсемейства .
 Координатно-расточной станок.

 Куньлунь Ред Стар
 Куньлунь РС Юниор
 Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян
 КРС-Оэрджи

См. также 
 KPC (латиницей)